Yuya Oikawa, né le  à Ikeda, est un patineur de vitesse japonais. Aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 disputés à Turin, il a échoué à la quatrième place du .

Palmarès
 Championnats du monde
  Médaille d'argent du  en 2007 à Salt Lake City

 Coupe du monde
  Vainqueur du classement du  en 2005-2006, 2006-2007 et 2008-2009
 10 victoires.

Références

Liens externes 

Patineur de vitesse japonais
Naissance en janvier 1981
Naissance dans la sous-préfecture de Tokachi
Patineur de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Patineur de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineur de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2014